Isostasius är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Isostasius ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Isostasius